La camisole de force est prisée de certaines personnes pour des activités se rapprochant du bondage (ligotage) : il s'agit de priver la personne de sa liberté de mouvement afin de jouer sur un rapport de domination-soumission. Elle peut alors être en toile, mais aussi en cuir, en PVC ou en latex. 

Accessoire BDSM